Circoscrizione Puglia – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Puglia – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica